Die Poolbillard-Europameisterschaft 2016 war die 37. Austragung der von der EPBF veranstalteten Kontinentalmeisterschaft in der Billardvariante Poolbillard. Sie fand vom 2. bis 12. April 2016 im Alpina, Wellness & Sporthotel in St. Johann im Pongau statt. Es war die fünfte EM in Österreich und nach 1985 sowie 2009 die dritte in St. Johann.

Ausgespielt wurden die Europameister der Herren, Damen und Rollstuhlfahrer in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos, wobei bei den Rollstuhlfahrern kein 14/1 endlos gespielt wurde, sowie Mannschafts-Europameister der Herren und Damen.

Erfolgreichste Spieler waren die Österreicherin Jasmin Ouschan und der Schwede Henrik Larsson mit jeweils zwei EM-Titeln. Gastgeber Österreich war mit drei Gold- und einer Bronzemedaille die erfolgreichste Nation.

Medaillengewinner

Modus 
In allen Wettbewerben wurde zunächst im Doppel K.-o.-System gespielt. Dieser Modus wurde angewendet, bis nur noch eine bestimmte Anzahl an Spielern im Turnier waren (bei den Herren 64, bei den Damen 16, bei den Rollstuhlfahrern 8 und bei den Mannschaften 8 beziehungsweise 4). Anschließend wurde im K.-o.-System gespielt.

Wettbewerbe der Herren

14/1 endlos 
Der 14/1-endlos-Wettbewerb der Herren fand vom 2. bis 3. April 2016 statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 4. bis 6. April 2016 statt.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 7. bis 10. April 2016 statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Herren fand vom 10. bis 12. April 2016 statt.

Mannschaft 
Der Mannschafts-Wettbewerb der Herren fand vom 6. bis 8. April 2016 statt.

Wettbewerbe der Damen

14/1 endlos 
Der 14/1-endlos-Wettbewerb der Damen fand vom 2. bis 3. April 2016 statt.

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Damen fand vom 4. bis 6. April 2016 statt.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Damen fand vom 7. bis 10. April 2016 statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Damen fand vom 10. bis 12. April 2016 statt.

Mannschaft 
Der Mannschafts-Wettbewerb der Damen fand vom 6. bis 8. April 2016 statt.

Wettbewerbe der Rollstuhlfahrer

10-Ball 
Der 10-Ball-Wettbewerb der Rollstuhlfahrer fand vom 4. bis 6. April 2016 statt.

8-Ball 
Der 8-Ball-Wettbewerb der Rollstuhlfahrer fand vom 7. bis 10. April 2016 statt.

9-Ball 
Der 9-Ball-Wettbewerb der Rollstuhlfahrer fand vom 10. bis 12. April 2016 statt.

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website
 Poolbillard-Europameisterschaft 2016 auf sixpockets.de

Quellen 

2016
Europameisterschaft
Billardturnier in St. Johann im Pongau